

Astronomia 
 3945 Gerasimenko – asteroide
 67P/Churyumov-Gerasimenko – cometa

Persone 
 Aleksej Gerasimenko – ex calciatore russo
 Dmitrij Gerasimenko – imprenditore e dirigente sportivo russo
 Dmitrij Gerasimenko – judoka russo naturalizzato serbo
 Svetlana Ivanovna Gerasimenko – astronoma sovietica

Altro 
 Gerasimenko VAG-73 – pistola semi-automatica sovietica